

Воррінгтон Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Воррінгтон Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Воррінгтон — переписна місцевість, штат Флорида

Персоналії 

 Джош Воррінгтон (1990) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF і чемпіон Європи за версією EBU в напівлегкій вазі.